Васи́лий Бара́нов:
 Баранов, Василий Александрович (1896—1978) — советский хирург.
 Баранов, Василий Анатольевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Баранов, Василий Андреевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Баранов, Василий Васильевич (род. 1972) — белорусский футболист.
 Баранов, Василий Венедиктович (1792—1836) — живописец, театральный декоратор и литограф.
 Баранов, Василий Гаврилович (1899—1988) — советский эндокринолог, академик АМН СССР.
 Баранов, Василий Григорьевич (1912—1978) — советский живописец.
 Баранов, Василий Николаевич (1922—1977) — Герой Социалистического Труда.